Malaya steht für folgende geographische Objekte:

 Malaiische Halbinsel
 British Malaya (18. Jahrhundert bis 1957), Bezeichnung für britische Kolonialbesitzungen auf der malaiischen Halbinsel
 Unfederated Malay States (1826–1946), (nicht föderierte Malaiische Staaten) Vorgänger der Malaiischen Union
 Federated Malay States (1895–1946), (föderierte Malaiische Staaten) Vorgänger der Malaiischen Union
 Malaiische Union (Malayan Union) (1946–1948), Föderation auf der malaiischen Halbinsel, Vorgänger der Föderation Malaya und von Malaysia
 Föderation Malaya (1948–1963), Zusammenschluss von vor allem Federated Malay States und Unfederated Malay States; 1957 unabhängiger Staat innerhalb des Commonwealth

Personen:
 Malaya Drew (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Malaya Stern Takeda (* 1997), US-amerikanisch-japanische Schauspielerin

Sonstige Bedeutungen:

 Malaya (Film), US-amerikanischer Abenteuerfilm mit Spencer Tracy und James Stewart von 1949
 HMS Malaya, britisches Kriegsschiff

Siehe auch:
 Malaysia